Айхштет:

 Айхштет — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Айхштет — район в Германии.